Сегунда 1985/1986 () — 55-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 31 августа 1985 года и закончился 18 мая 1986 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 на lafutbolteca.com 

1985/1986
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1985 году
Спорт в Испании в 1986 году